Brucks ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Brucks (1874–1938), ein deutscher Staatsbeamter (Gefängnisdirektor)
 Manfred Brucks (* 1955), deutscher Leichtathlet
 Otto Brucks (1858–1914), deutscher Kontrabassist und Opernsänger